Пол Дженнингс, AM (; род. 30 апреля 1943) — популярный детский писатель из Австралии. В основном пишет рассказы об удивительных событиях, которые заканчиваются неожиданным образом.

Биография 

Пол Дженнингс родился в , пригороде Лондона. Когда ему было 6 лет, его семья перебралась в Мельбурн (Австралия). По окончании школы Дженнингс поступил в педагогический колледж во Франкстоне (ныне в составе Университета Монаша).

В 1978 году он получил степень бакалавра педагогических исследований. Преподавал в Государственной школе Франкстона, Государственной школе Кенгуру Флэт, Центре обучения молодежи в Туране и Государственной школе при Королевской детской больнице на горе Элиза. Затем он поступил в Институт Линкольна и стал логопедом. Преподавал, сочетав обе специальности, в Бервудском Колледже (ныне в составе Университета Дикина). В 1979 году стал старшим лектором языка и литературы в Варнамбулском Институте Дальнейшего Образования (сейчас — в составе Университета Дикина). 

В 1985 году вышел первый сборник рассказов Дженнингса Unreal!, написанный в свободное от преподавательской работы время. В 1989 году он принял решение посвятить все своё рабочее время писательству. Многие из его рассказов, написанных в период между 1985 и 1991 годами, были адаптированы и включены в первую и вторую части популярного австралийского телесериала «».

Библиография 

 Between the Lines of My Diary
 Unreal!
 Unbelievable
 Tongue-Tied
 Quirky Tails
 Uncanny!
 The Cabbage Patch Fib - первая часть трилогии
 Round the Twist - о съемках сериала под этим же названием
 Unbearable!
 The Paw Thing
 The Naked Ghost, Burp & Blue Jam
 Unmentionable!
 Undone!
 Unpopular! ;
 Uncovered!
 The Gizmo - первая часть тетралогии
 The Gizmo Again
 The Cabbage Patch War
 Come Back Gizmo
 Wicked! - в соавторстве с Моррисом Гляйцманом
 Wicked! 1
 Wicked! 2 Battering Rams
 Wicked! 3 Croaked
 Wicked! 4 Dead Ringer
 Wicked! 5 The Creeper
 Wicked! 6 Till Death Us Do Part
 Sink The Gizmo
 Singenpoo Strikes Again
 Unseen!
 Singenpoo Shoots Through
 Deadly - в соавторстве с Моррисом Гляйцманом
 Thirteen Unpredictable Tales - сборник лучших рассказов, опубликованных ранее
 Singenpoo's Secret Weapon
 Paul Jennings' Funniest Stories
 Paul Jennings' Weirdest Stories
 How Hedley Hopkins Did a Dare, robbed a grave, made a new friend who might not have really been there at all, and while he was at it committed a terrible sin which everyone was doing even though he didn't know it
 The nest - первая книга Дженнингса для подростков
 Grandad's Gifts
 Spooner or Later - в соавторстве с Терри Дентоном and Тедом Гринвудом
 Teacher Eater
 Round the Twist #1: Pink Bow Tie & Nails
 Duck for Cover - в соавторстве с Терри Дентоном and Тедом Гринвудом
 Freeze a Crowd - в соавторстве с Терри Дентоном and Тедом Гринвудом
 The Fisherman and The Theefyspray
  Funniest stories 
  Weirdest stories
 The Reading Bug: and how you can help your child to catch it - пособие для родителей, как сделать из детей увлечённых читателей

Награды 

Детский австралийский литературный приз (KOALA) :

 1990	Нереально! - секция победителей вторичных читателей;
 1992 Не	подлежит упоминанию! - Победитель секции младенцев / первичных читателей;
 1993	невыносимо! - Победитель секции младенцев / первичных читателей;
 1994	отменено! - Победитель секции младенцев / первичных читателей;
 1995	Duck For Cover - Победитель Секции для младенцев и первичных читателей;
 1996	Открыт! - Победитель старшей книги.

В 1995 году Пол Дженнингс был удостоен звания Члена ордена Австралии «за вклад в детскую литературу».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Пола Дженнингса

 Пол Дженнингс на Internet Movie Database
 Profile from The Age

Выпускники Университета Монаша
Преподаватели Университета Дикина
Писатели по алфавиту
Английские писатели
Писатели Австралии
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Австралии